Louppy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Louppy-sur-Loison, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Louppy-le-Château, departementet Meuse i regionen Grand Est,